Johann Hunsdorfer (senior) – przewodnik tatrzański, ojciec (1850–1917)
 Johann Hunsdorfer (junior) – przewodnik tatrzański, syn (1875–?)